Scat puede designar a:

 Scat, una improvisación vocal en el jazz.
 Scat Air, una aerolínea de Kazajistán.
 Coprofilia, fetichismo conocido también como scat.
 SCAT, acrónimo de Società Ceirano Automobili Torino.
 Sistema de Control de Área de Tránsito, que controla el tránsito de algunas ciudades chilenas.